Jason and the Argonauts ist der Originaltitel folgender Filme:

 Jason und die Argonauten, US-amerikanisch-britischer Film von Don Chaffey (1963)
 Jason und der Kampf um das Goldene Vlies, US-amerikanischer Fernsehfilm von Nick Willing (2000)